Ťin-š’ může být

 Ťin-š’ – titul udělovaný absolventům palácových zkoušek, nejvyššího stupně úřednických zkoušek v klasické Číně;

 Ťin-š’ (Chu-nan) – městský okres v městské prefektuře Čchang-te v provincii Chu-nan;
 Ťin-š’ (kniha) – Dějiny Ťinů, dějiny říše Ťin sestavené ve 14. století.